Доминик Собослаи (; ) — венгерский футболист, полузащитник клуба «РБ Лейпциг» и сборной Венгрии.

Карьера 
Доминик прошёл в карьере множество футбольных венгерских школ и академий, в 2016 году перебрался в Австрию, в футбольный клуб «Ред Булл» из Зальцбурга. Участвовал в юношеской Лиге УЕФА 2017/18, провёл там 6 встреч, забил 1 мяч.

С 2017 года выступал за фарм-клуб — «Лиферинг». Дебютировал в первом австрийском дивизионе 21 июля 2017 года в поединке против «Капфенберга». 4 августа того же года забил первый мяч в профессиональном футболе — в ворота команды «Блау-Вайсс». Всего в дебютном сезоне провёл 33 встречи, забил 10 мячей, будучи одним из лидеров команды. Вошёл в десятку лучших бомбардиров чемпионата.

27 мая 2018 года дебютировал в австрийской Бундеслиге в поединке против «Аустрии», выйдя на замену на 57-ой минуте вместо Энока Мвепу. В январе 2018 года подписал с клубом трёхлетний контракт.

Выступал за юношескую и молодёжную сборные Венгрии. В мае 2017 года вызывался в основную сборную Венгрии для подготовки к матчам против России и Андорры. Принимал участие в тренировочном сборе, однако в официальных встречах на поле не выходил.

17 декабря 2020 года «РБ Лейпциг» объявил о переходе футболиста за 20 миллионов евро. Контракт с венгерским полузащитником рассчитан до июня 2025 года.

Статистика

Клубная статистика

Статистика выступлений за сборную

Игры за сборную 

Итого: 24 матчей / 6 голов; 11 побед, 3 ничьи, 10 поражений.

Достижения 
 Ред Булл Зальцбург
 Чемпион Австрии: 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка Австрии: 2018/19, 2019/20

 РБ Лейпциг
 Обладатель Кубка Германии: 2021/22

Личные 
 Футболист года в Венгрии: 2022

Примечания 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Лиферинг»
Игроки ФК «РБ Лейпциг»